Влади́мир Алекса́ндрович Грамма́тиков (род. 1 июня 1942, Свердловск, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, кинодраматург, педагог. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995). Лауреат Премии президента Российской Федерации (2017).

Биография 
Владимир Грамматиков родился 1 июня 1942 года в городе Свердловске, в многодетной семье Александра Николаевича и Нины Иосифовны Грамматиковых. Мать начинала как оперная певица, но после рождения пятерых детей (трёх сыновей и двух дочерей) посвятила себя домашнему хозяйству. Отец во время Великой Отечественной войны (1941—1945), когда войсками немецко-фашистских захватчиков был захвачен Донбасс, предложил новый способ добычи угля в Кузбассе — открытый способ в угольном разрезе. В 1947 году он был приглашён в Москву для работы в Министерстве угольной промышленности СССР.

После переезда из Свердловска в Москву семья Грамматиковых жила по соседству с семьёй Михалковых. Именно Никита Михалков, с которым Владимир дружил с детства, коренным образом повлиял на него при выборе будущей профессии.

Окончил радиоаппаратуростроительный факультет Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана (МВТУ), после чего решил связать свою жизнь с кино. Позже получил высшее образование на актёрском факультете ГИТИСа в Москве, став актёром пантомимы.

В 1963 году был утверждён на роль Саши Шаталова в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», однако, как и его несостоявшийся герой, был на три года призван на военную службу в рядах Советской армии. В итоге роль досталась Евгению Стеблову.

После армии принял решение стать режиссёром. По собственному признанию, пять раз пытался поступить на режиссёрский факультет ВГИКа, который окончил в 1976 году (мастерская Ефима Дзигана).

С 1976 года работал режиссёром на Киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в Москве. В 1977 году вышел его первый полнометражный художественный фильм «Усатый нянь».

С 1982 года преподаёт и проводит мастер-классы на Высших курсах сценаристов и режиссёров (ВКСР) в Москве, профессор. В 1982 году руководил на ВКСР творческой мастерской детского фильма на отделении режиссёров-постановщиков, а в 2012—2013 годах (совместно с А. Э. Бородянским) — мастерской режиссуры и драматургии семейного фильма. 

С 1990 года — художественный руководитель Творческого объединения «Контакт» Киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького. Один из создателей и художественный руководитель студии «Старлайт» (Россия — Швеция — Великобритания — Дания). Президент «Старлайт-фест» — Международного кинофестиваля детских фильмов в Артеке (1992—1996). Один из основателей Фестиваля визуальных искусств во Всероссийском детском центре «Орлёнок» (1997—2006) в Туапсинском районе Краснодарского края.

В 1995—1996 годах и в 1999 году работал главным режиссёром и художественным руководителем детской телевизионной образовательной программы для дошкольников «Улица Сезам» на телеканале «НТВ», которой, по его словам, придавал огромное значение. В 2007 году утверждал, что в то время не могла «средняя семья повести маленького ребёнка на утренний сеанс» и «все проекты для самых маленьких нужно отдать телевидению».

В 1998—2002 годах — директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького. Участвовал в качестве ведущего в телевизионном проекте «Акуна Матата».

С 2001 года руководит актёрской мастерской во ВГИКе. 

В 2008 году — член жюри фестивалей «Кинотавр» в Сочи и «Созвездие», президент форума «Бумеранг» во Всероссийском детском центре «Орлёнок», член президиума Евразийской телеакадемии, председатель попечительского совета детского фонда, провёл мастер-класс «Мастерство кинорежиссуры» на Первом всероссийском кинофестивале актёров-режиссёров «Золотой Феникс» в Смоленске.

В 2009 году — председатель жюри XVI Открытого фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» в Москве.

В марте 2010 года был назначен на должность креативного продюсера компании Disney в России.

Преподаёт в Высшей школе кино и телевидения «Останкино» (Москва).

Личная жизнь 
Жена Наталья Жукова, дочь художника Николая Жукова. Преподавала французский язык в балетном училище Большого театра, у Софьи Головкиной, но после рождения второго сына оставила работу. Брак зарегистрировали в ноябре 1966 года.

Сыновья Егор — актёр и режиссёр и Николай — спортивный юрист, руководитель профсоюза футболистов и тренеров.

Владимир Грамматиков — православный. Отец, советский чиновник, тайно крестил сына в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Перхушково.

Творчество 
В кино снимался часто, дебютировал в 21 год в картине «Внимание! В городе волшебник!» (1963). Среди лучших ролей — Павлик в фильме «Шестой».

Его первая полнометражная работа в качестве постановщика — комедийный детский фильм «Усатый нянь» (1977), ставший одним из лидеров кинопроката (26,8 миллионов зрителей при тираже 854 копии). Грамматиков уверенно нашёл себя в нише детского и подросткового кино, и практически все последующие его режиссёрские работы в жанре семейного кино отмечались призами советских и международных кинофестивалей.

Фильмография

Актёрские работы

Режиссёрские и сценарные работы

Продюсерские работы 
 2000 — Приходи на меня посмотреть (генеральный продюсер, совместно с И. Толстуновым), режиссёры — М. Агранович, О. Янковский
 2001 — Праздник (совместно с В. Репниковым и Г. Сукачёвым), режиссёр Гарик Сукачёв
 2001 — Вицмундиръ, режиссёр Виталий Москаленко
 2001 — Коллекционер (совместно с Ю. Грымовым), режиссёр Ю. Грымов
 2001 — Бледнолицый лжец,  режиссёр Виталий Москаленко
 2002 — Специальный репортаж, или Супермен этого дня (совместно с В. Репниковым), режиссёр В. Фенин
 2015 — Счастье — это… (совместно с Мариной Жигаловой-Озкан)
 2017 — Последний богатырь (совместно с Мариной Жигаловой-Озкан)

Признание заслуг

Государственные награды 

 1995 — почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» (17 марта 1995 года) — за заслуги в области искусства.
 2010 —  орден Дружбы (19 июля 2010 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 2017 — Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества (22 марта 2017 года) — за вклад в развитие отечественного киноискусства и культурно-эстетическое воспитание детей и юношества.
 2019 — Почётная грамота Президента Российской Федерации (5 апреля 2019 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Кинонаграды 
 1977 — приз ЦК ВЛКСМ «Алая гвоздика» на Всесоюзной неделе детского фильма — «Усатый нянь» (1977).
 1977 — приз зрителей I Кинофестиваля молодых кинематографистов в Москве — «Усатый нянь» (1977).
 1979 — «Золотой приз» на Международном кинофестивале детских и юношеских фильмов в Москве — «Шла собака по роялю» (1978).
 1979 — приз за лучшую комедию XII Всесоюзного кинофестиваля (ВКФ) в Ашхабаде — «Шла собака по роялю» (1978).
 1979 — приз Международного кинофестиваля в Хихоне (Испания) — «Шла собака по роялю» (1978).
 1981 — почётный диплом Международного кинофестиваля детских фильмов в Лозанне (Швейцария) — «Шла собака по роялю» (1978).
 1983 — приз XVI Всесоюзного кинофестиваля в Ленинграде  — «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982).
 1985 — приз по разделу детских фильмов XVIII Всесоюзного кинофестиваля в Минске — «Вера. Надежда. Любовь».
 1988 — приз жюри Международного кинофестиваля детских фильмов в Амстердаме (Нидерланды) — «Мио, мой Мио» (1987).
 1988 — приз Афинского культурного центра на Международном кинофестивале детских фильмов в Софии (Народная Республика Болгария) — «Мио, мой Мио» (1987).
 1991 — приз «Перспектива» жюри Гильдии критиков СК СССР (сценаристу Людмиле Улицкой) на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи — «Сестрички Либерти» (1990).
 1992 — специальный приз жюри Международного кинофестиваля в Каире (Египет) — «Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке». 
 1993 — приз за лучшую женскую роль (Анне Яновской) и специальный приз (Валентине Малявиной) на I Кинофестивале популярных жанров «Белое солнце Адлера» («Адлер-96») — «Осенние соблазны» (1993).
 1997 — гран-при и «Большая золотая медаль» за лучшую роль (Насте Меськовой) на Международном кинофестивале детских и юношеских фильмов в Москве — «Маленькая принцесса» (1997).
 1998 — кинопремия «Золотой овен» за лучшую детскую роль (Насте Меськовой) — «Маленькая принцесса» (1997).
 1998 — кинопремия «Ника» в категории «Лучшая операторская работа» (Александру Антипенко) — «Маленькая принцесса» (1997).

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Выпускники МГТУ
Выпускники ВГИКа
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров
Персоналии:Киностудия имени М. Горького
Директора киностудий
 
Режиссёры детского кино
Лауреаты премии «Золотой овен»
Лауреаты премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества
Персоналии:Disney